Olšava kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Olšava (vattendrag i Slovakien), Košice,

Tjeckien 

 Olšava (vattendrag i Tjeckien), Zlín, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar